Trois navires (deux construits, un annulé) de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Queen Elizabeth d'après Élisabeth  d'Angleterre :
 le , un cuirassé lancé en 1913, détruit en 1948, le premier navire de la classe Queen Elizabeth ;
 le HMS Queen Elizabeth, un porte-avions programmé dans les années 1960, le premier de la classe Queen Elizabeth, jamais construit ;
 le HMS Queen Elizabeth, première unité de la classe Queen Elizabeth prévue pour 2020.

Voir aussi 
 
 
 

Queen Elizabeth